Луна као група може да буде:
 Луна (денс група)
 Луна (рок група)
 Loona